Роже Антонен Робер Порталь (; , Амбер, Франция — , , Франция) — французский историк, специалист по истории России и славянских народов, доктор гуманитарных наук, профессор Сорбонны, директор (1959—1973 гг.) Национального института славянских исследований в Париже, председатель славянской комиссии Международного комитета исторических наук.

Биография 
В 1949 году защитил докторскую диссертацию.

С 1955 года руководил кафедрой истории и цивилизации славянских народов Сорбонны, с 1959 — президент Института изучения славянства (Institut d'Études slaves). Одновременно вел работу в Высшей школе практических знаний (École Pratique des Hautes Études), являлся редактором журнала «Revue d’histoire moderne et contemporaine».

С 1965 года — председатель Славянской комиссии международной организации историков.

Несколько раз приезжал в Советский Союз, сотрудничал в советских исторических журналах.

Член президентского совета общества «Франция — СССР».

Научная деятельность 
Главный редактор написанной французскими учеными «Истории России» в 4-х томах (1971—1974). Автор свыше 100 научных работ по истории России и славянских народов, преимущественно по социально-экономической проблематике, в том числе монографий:
 «Урал в XVIII веке: очерки социально-экономической истории» (1949, рус. пер. 2004)
 «Славяне: народы и нации» (1965, пер. на англ., нем. и итал. яз.)
 «Петр Великий» (1969, 1990)
 «Россия» (1972)

Библиография 
 L’Oural au XVIIIe siècle : Étude d’histoire économique et sociale, Paris, Institut d'Études slaves, 1950, 434 p.
 La Russie industrielle de 1881 à 1927, Paris, Centre de Documentation Universitaire (CDU), 1956.
 La Russie industrielle de 1880 à 1914, Paris, CDU, 1960.
 Pierre le Grand, Club Français du Livre, 1961, 312 p.
 La Russie de 1894 à 1914, Paris, CDU, 1962.
 Les Nationalités slaves de 1871 à 1939, Paris, CDU, 1962.
 (éd.), Le Statut des paysans libérés du servage, 1861—1961, recueil d´articles et de documents, Paris, Mouton, 1963.
 Les Slaves. Peuples et Nations, Paris, Armand Colin, 1965, 519 p.
 The Industrialization of Russia. // Cambridge Economic History of Europe, Cambridge, 1965, Volume VI, Part 2.
 L’Empire russe de 1762 à 1855, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1966.
 Histoire des nations slaves, CDU-Sedes, 1970.
 Russes et Ukrainiens, Flammarion, Questions d’histoire, 1970 (réédité, 1992).
 (dir.), Histoire de la Russie. I — Le Déclin du servage, 1796—1855. II -La modernisation inachevée, 1855—1900, Hatier, 1971—1974.

Переводы на русский язык 
 
 Урал в XVIII веке : очерки соц.-экон. истории / Пер. с фр. Л. Сахибгареевой ; Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Центр этнол. исслед. — Уфа : Гилем, 2004. — 286, [1] с. : ил., табл. ISBN 5-7501-0464-8
 Исследования по истории, историографии и источниковедению регионов России / [Пер. с фр. и нем. С. А. Калугина, Н. Н. Реуцкой, Л. Ф. Сахибгареевой]; Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Центр этнол. исслед. — 2-е изд., перераб. и расшир. — Уфа : Гилем, 2005. — 249 с. ISBN 5-7501-0509-1

Статьи:
 «Русские в Сибири в XVII веке » (1958)
 «Металлургическая промышленность Урала и военные успехи России при Екатерине II » (1951)
 Изучение истории СССР во Франции // История СССР. 1959. № 1.

Примечания

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
 Кучумов И. В., Сахибгареева Л. Ф. О французских исследованиях по истории южного Урала  // Уральский исторический вестник. 2016. № 3. С. 122—129.

Специалисты по истории Башкортостана